Сиркар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сиркар, Джамируддин (род. 1931) — государственный и политический деятель Бангладеш.
 Сиркар, Тия (род. 1982) — американская актриса и танцовщица.